!M
Dörfer und Ortsteile in Baden-Württemberg M
BadenWurttemberg M